Kramarzewo ist ein polnischer Ortsname:
 Kramarzewo (Działdowo), Ort im Powiat Działdowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1920 und 1940 bis 1945: Krämersdorf, Kreis Neidenburg, Ostpreußen
 Kramarzewo (Jeziorany), Ort im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Krämersdorf, Kreis Rößel, Ostpreußen
 Kramarzewo (Radziłów), Ort im Powiat Grajewski, Woiwodschaft Podlachien